Isla Tortuga hace referencia a varios artículos:

Isla Tortuga (Costa Rica)Isla Tortuga (Galápagos), EcuadorIsla Tortuga (Guinea Ecuatorial)
Isla Tortuga (Baja California Sur), México.
Isla Tortuga (Perú)Isla Tortuga o Isla Gueishan, en Taiwán.Isla La Tortuga, Venezuela.Isla de la Tortuga''', Haití.